Карта мира — географическая карта, на которой изображён земной шар целиком. Карты мира составляют отдельную категорию карт в связи с проблемой проекции поверхности геоида на плоскость с минимальным искажением. Наиболее часто используются политическая и физическая карта мира, также широко распространены тематические карты мира: тектоническая, климатические, геологическая, почвенная, растительности, зоогеографическая и другие.

Карта основных географических объектов

Тематические карты мира

См. также 

 Список картографических проекций

Географические карты